Die Basketball-Afrikameisterschaft 2013 (kurz: AfroBasket 2013) ist die 27. Austragung dieses Turniers und fand vom 20. bis 31. August 2013 in der ivorischen Metropole Abidjan statt. Alle Spiele wurden im Palais des Sports de Treichville ausgetragen. Die Medaillengewinner des Turniers qualifizierten sich für die Endrunde der Basketball-Weltmeisterschaft 2014.

Während Titelverteidiger Tunesien nach der Achtelfinalniederlage gegen die in der Vorrunde sieglosen Ägypter auf dem neunten Platz hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte sich Angola den Titel zurückholen und den elften Titelerfolg in den letzten 13 Austragungen der Meisterschaft gewinnen. Der unterlegene Finalist Ägypten kehrte nach zehn Jahren in die Medaillenränge zurück. Gastgeber Elfenbeinküste scheiterte im „kleinen Finale“ mit einem Punkt Unterschied am Senegal, die man in der Vorrunde noch deutlich geschlagen hatte, und verpasste somit auch die Qualifikation für die WM-Endrunde 2014.

Teilnehmer 
Direkt qualifiziert waren der Gastgeber und die drei Medaillengewinner der Afrikameisterschaft 2011:
  – Gastgeber
  – Afrikameister 2011
  – Silbermedaille 2011
  – Bronzemedaille 2011

Als Gewinner der Qualifikationen innerhalb der sechs verschiedenen Zonen der FIBA Afrika nahmen folgende Mannschaften teil:
  – Zone 1
  – Zone 2
  – Zone 3
  – Zone 4
  – Zone 5
  – Zone 6

Ferner konnten sich noch folgende Mannschaften qualifizieren:
  – Zweiter Zone 1
  – Zweiter Zone 2
  – Zweiter Zone 4
  – Dritter Zone 4

Zusätzlich vergab die FIBA Afrika zwei Wildcards an:

Modus 
Beim Turnier wurde eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften als Rundenturnier ausgetragen. Die Platzierungen in den Vorrundengruppen ergaben eine Setzliste für die finalen K.-o.-Runden, in der im Achtelfinale als erster K.-o.-Runde die vier Gruppenbesten zunächst gegen einen der vier Gruppenletzten spielten und die vier Gruppenzweiten gegen einen der vier Gruppendritten. Entsprechend der Vorrundenergebnisse wurde ein Quotient gebildet, nachdem die Verlierer des Achtelfinales ein weiteres Platzierungsspiel austrugen. Die Verlierer des Viertelfinales spielten in einer Platzierungsrunde die Ränge Fünf bis Acht aus. Die Verlierer des Halbfinales spielten im „kleinen Finale“ um die Bronzemedaille und einen verbleibenden Startplatz bei der Endrunde der Weltmeisterschaft. Die Gewinner des Halbfinales waren für die Endrunde der WM qualifiziert und spielten um die Goldmedaille.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden zwischen dem 20. August und dem 25. August 2013 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde fanden zwischen dem 26. und 31. August 2013 statt.

Platzierungsrunde

Spiele um Platz 5 bis 12

Siehe auch 
 Basketball-Weltmeisterschaft 2014

Weblinks 
 2013 FIBA Africa Championship for Men – Webseite des Turniers im FIBA-Archiv ()
 FIBAAFRICA.COM – Webseite des Kontinentalverbands FIBA Afrika (/englisch)

2013
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Abidjan
Afrikameisterschaft 2013
Treichville